Раи́са Влади́мировна Маме́нтьева (дев. Ефимова) (5 марта 1927, Москва, РСФСР, СССР — 2 декабря 2001, Москва, Россия) — советская баскетболистка. Заслуженный мастер спорта СССР (1952).

Биография 
Родилась в семье служащих. Отец, Владимир Иосифович Колмыков, начинал карьеру телефонистом на железной дороге, где и встретил свою будущую супругу Марию Никандровну Ефимову, работавшей там же телефонисткой. Молодые люди некоторое время жили в гражданском браке и только после рождения двух дочерей — Нины и Раи — оформили свои отношения, причем Раиса была записана на фамилию матери — Ефимова.

С детства увлекалась физкультурой. Школьный учитель физкультуры, отмечая успехи девочки, познакомил ее с тренером спортивной школы в районе улицы Земляной Вал в Москве, в которой она выбрала секцию баскетбола.

Выступала за «Локомотив» (Москва) (1943—1953). Стала серебряным призером в 1949 году и четырежды бронзовым призером в 1947, 1948, 1950, 1951 годах.

После вылета «Локомотива» из высшего дивизиона перешла в клуб МАИ (1954—1958). Чемпионка СССР (1954, 1955, 1956).

В составе сборной команды СССР — с 1948 по 1958 годы. Четырёхкратная чемпионка Европы (1950, 1952, 1954, 1956). Победительница I Спартакиады народов СССР (1956), победительница XI Всемирных студенческих игр (1951) и II Международных дружеских спортивных игр молодежи (1955).

Александр Гомельский называет Раису Маментьеву в числе сильнейших баскетболисток своего времени (книга «Управление командой в баскетболе»).

Муж — Александр Венедиктович Маментьев (1915—1968), волейболист, заслуженный тренер РСФСР. Дети — Сергей (1953 г.р.), закончил МВТУ имени Баумана, полковник Российской армии и Галина (1958 г.р.) (в замужестве Огородникова), кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, работала преподавателем в Московском областном педагогическом институте имени Н. К. Крупской, академическим директором НОУ «Алибра School».

Окончила ГЦОЛИФК. Работала тренером в Краснопресненской спортивной школе, затем старшим тренером-преподавателем по баскетболу в МГС ДСО «Трудовые резервы» с 1963 года. Последние годы работала в Лужниках контролером.

Скончалась 2 декабря 2001 года в Москве.

Примечания

Источники 
 Баскетбол: Справочник. / Авт.-сост. З. А. Генкин, Р. Я. Яхонтов. — М.: Физическая культура и спорт, 1983. — 224 с.

Баскетболисты СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Игроки ЖБК «Локомотив» Москва
Игроки ЖБК МАИ
Чемпионы СССР по баскетболу
Игроки сборной СССР по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма